Сергей Баканов: Баканов, Сергей Константинович (род. 1978) — узбекистанский футболист.
 Баканов, Сергей Семёнович (1911—1990) — Герой Советского Союза.